Teiu oder Teiul ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien
 Teiu (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Teiu (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Teiu (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Teiu (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Teiu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Teiul, Dorf im Kreis Vâlcea

 in der Republik Moldau
 Teiu (Transnistrien), Gemeinde in Transnistrien